Westfriedhof ist die Bezeichnung verschiedener Friedhöfe:

 Westfriedhof (Aachen)
 Westfriedhof (Augsburg)
 Westfriedhof (Gelsenkirchen)
 Westfriedhof (Ingolstadt)
 Westfriedhof (Innsbruck)
 Westfriedhof (Kassel)
 Westfriedhof (Köln)
 Westfriedhof (Magdeburg)
 Westfriedhof (München)
 Westfriedhof (Nürnberg)

 Vestre Kirkegård, Kopenhagen
 Western Cemetery (Port Louis)